Авраа́м Кефели́ (; , ) — украинский и израильский , , , газзан и исследователь караимской религиозной литературы и фольклора.

Биография 
Родился 15 января 1972 года в Симферополе. Мать — Анна Иосифовна Кефели (умерла в 2016 году), караимка. 

С 1988 по 1990 год учился в Минском музыкальном училище им. Глинки по классу фортепиано. В 1992 году окончил Ростовское училище искусств, а в 1997 году — Ростовскую государственную консерваторию имени С. В. Рахманинова по классам композиции у профессора В. Ф. Красноскулова и эстрадно-джазового фортепиано у профессора К. А. Назаретова. Продолжил обучение в аспирантуре по классу композиции у профессора В. Ф. Красноскулова в 1997—2003 годах.  В 1997—1999 годах преподавал композицию в Киевском высшем музыкальном училище имени Глиэра. Изучал композицию у  в докторантуре университета Бар-Илан в Рамат-Гане в 1999—2001 годах и этномузыкологию у  в Еврейском университете в Иерусалиме в 2001—2002 году. Защитил докторскую диссертацию в Еврейском университете на тему «Сравнительный анализ литургических мотивов крымских и египетских караимов». В 2006 году изучал звукорежиссуру в школе саунда Йоава Геры в Тель-Авиве.

Караимскому и древнееврейскому языкам обучался самостоятельно по учебникам И. И. Казаса, О. Я. Прик и Г. С. Ялпачика. Проходил стажировку по вопросам караимского богослужения у вильнюсского газзана М. И. Фирковича. 27 апреля 1999 года вместе с семьёй иммигрировал в Израиль, где взял имя Авраам. В 1999—2000 году преподавал композицию, орган и фортепиано в Институте развития искусств «Титора» в Модиине, работал руководителем и дирижёром джазового оркестра (Биг-Бэнда) Реховотского Консерваториона (2007—2012). Ныне работает начальником отдела компьютерной обработки музыки и преподавателем в Ашдодской консерватории (с 2007 года).  Член Ассоциации композиторов Израиля с 1999 года.

С 2000 года занимает должности газзана, шохета и заместителя (исполняющего обязанности) рава караимской общины Ашдода. Учился шехите у рава Хаима бен Ицхака Леви. Член и секретарь «Совета мудрецов» () караимов Израиля с 2009 по 2019 год. 

Женат, имеет троих детей.

Общественная деятельность 
В 1990-х годах принимал активное участие в деятельности караимских обществ бывшего СССР. Выступал с фортепианными концертами в Москве, городах Крыма (Евпатория, Симферополь, Феодосия) и Литвы (Вильнюс, Тракай).

В 2004 году стал одним из учредителей Ростовской региональной общественной организации национально-культурного караимского общества «Догъунма».

Исследования 
Одно из направлений исследовательской деятельности — сбор, классификация и аранжировка национального музыкального наследия караимов. По итогам полевой экспедиционной работы в Крыму А. Кефели был составлен сборник музыкального фольклора крымских караимов, включающий около 430 страниц, в том числе: 199 единиц нотированных песен, тексты на караимском языке и их переводы на русский, изданный в 2018 году в Симферополе.

В конце 90-х - начале 2000-х исследования А.Кефели на русском, украинском и караимском активно издавались в странах СНГ. А.Кефели является одним из авторов каталога "Караимское кладбище возле Галича", издал книгу "Сказки крымских караимов".

С 2008 года А.Кефели исследует и издаёт книги караимских религиозных авторов на древне-еврейском: "Пиннат Йыкрат" р.Исаака бен Шеломо Эльдура (Ашдод 2009), "Петах Тиква" р.Мордехая Султанского (Ашдод 2011), "Торат га-Адам" и "Кившоно шель Олам" (Ашдод 2014) И.И.Казаса, двухтомное критическое издание "Масса уМрива" р.Авраама Фирковича (Ашдод 2019-2020) и др.

В 2002 году Кефели подготовил брошюру «Караимы. Разъяснительная брошюра по истории караимов Крыма и основам караимской религии», на страницах которой призывал вернуться к истинной концепции восприятия собственной истории, указывая на неразрывную связь караимов с Израилем и еврейским народом:

Критика 
Редакторская коллегия музыкального Интернет-журнала "Израиль XXI" пишет :Очень интересна статья Авраама Кефели о современном композиторском подходе к музыкальному фольклору. Автор - раввин, композитор и фольклорист, сейчас он заведует студией электронной музыки. В статье отразились все его разносторонние дарования. На примере родного ему караимского фольклора, а также песен на религиозные тексты и молитв, автор рассказывает о фольклоре всё - начиная с духовных истоков фольклора (в статье анализируются священные книги и легенды караимов) до разнообразных методов, используемых ныне композиторами фольклорного направления, описанием наиболее пригодных для этих целей компьютерных программ и даже советов педагогам композиции.

По мнению историка Татьяны Щёголевой, Авраам Кефели «возвращается к караимизму фирковичского образца, полагая истинным открытия этого учёного и напечатав на обложке своей брошюры эстампаж с могилы Буки бен Ицхака Когена, датированным Фирковичем 6 г. н. э.»

Доктор искусствоведения, профессор Марина Дубровская замечает: 

 .

Музыкальные произведения

Оркестровые 
 Chufut-Kale – Jewish Fortress (symphonic poem) , large orchestra, 1994; 
 Concerto , piano, large orchestra, 1997; 
 Dreams of the Gypsy Baron , piano, string orchestra, 2000; 
 Tahanun – Plea (symphony) , large orchestra, 1997-2002
 LIGHTNESS  for piano solo & Orchestra, Ashdod 2004
 Hab-Beraha  (The Blessing), symphony  for Wind Band, Ashdod 2008

Опера 
Царь Хазарии (2005-2018)

Камерная музыка: 
 Suite for clarinet solo & piano , clarinet, piano, 1992;
 Sonata for Cello , cello, piano, 1992; 
 Variations for String Quartet on the Karaitic Folksong 'Allef Binha' – Teach Your Son , 1993; 
 Genesis , tenor saxophone, trombone, piano, percussion, 1994; 
 CeLiHa Quintet (1997) for flute, violin, cello & percussions , 1996; 
 Music for Three, guitar, violin, bayan, 1997; 
 Three Movements, double bass, piano, 2000; 
 Baroccian Girl or the Beetles in Barocco style , for chamber orchestra, 2001
 Sonata , violin, 2001;
 Carmecordino (2004), for flute, violin, cello & percussions , Ашдод 2004
 Zur Mish-Shelo , for Guitar, Ашдод 2007
 "Кайтар-Мантар" , пьеса для альт-саксофона и ф-но, Ашдод 2012
 Sar`ape Marom , для трубы и ф-но, Ашдод 2014
 QISIR ECHKI (Ezza Aqara) , для скрипки и ф-но, Ашдод 2016
 Pesah Suita , String Orchestra, Ашдод 2017

Big Band 

 FLOAT ON AIR  - piece for Big-Band, 1992, 2011
 Salut to Eyal Golan , piece for Big-Band, 2011

Хоровая 
 The Cloud (text by the composer), mixed chorus, 1995
 "Карайларгъа"  (к Караимам!) - караимский гимн на стихи Михаила Тынфовича (на караимском), клавир и партитура для БСО и хора

Вокальная: 
 "Сагъыш"  (с караимского "Мысль") для тенора и фортепиано, на стихи Михаила Тынфовича
 The Girl with a Face like the Moon (text by Nizami Ganjavi [translated by the composer; also Russian translation by Pavel Antokolsky, V. Uspensky, I. Bruny]), tenor, piano, 1995 (also version for tenor, small orchestra, 1995)

Фортепианная 
 Фантазия на две караимские темы , 1989
 Кефели Хайтармасы , 1990
 Pieces for Piano, 1990; 
 Preludes for Piano, 1993; 
 Concerto , piano, large orchestra, 1997; 
 Sonata , 2001
 LIGHTNESS  for piano solo & Orchestra, Ashdod 2004
 Spider, for piano, 2020

Дискография 
• "Abraham Kefeli. Composer & Pianist"

Tahanun symphony (2002) based on Egiptian-Karaites Yom-Kippur motive, 3 parts: [Allegro - 9:16] [Passion - 5:50] [Presro - 6:18] 2. Sonata for violin solo, 4 parts: Allegro - 5:56 Lyric Pasionate - 4:59 Allegretto Presto Piano sonata, 2 parts: Allegro Presto Ponomaryov-Karnelio, violin; Abraham Kefeli, piano; Valery Hlebnikov/Academic State Symphonic Orchestra of Rostov-na-Donu(ABCD Music: MFEK 0103, 2004)

• CD Albom (2CDs): Abraham Kefeli. Musical compositions. (130 min)

1.  CARMECORDINO.

2.  Variations for string quartet on a Crimean karaim song

3.  «Allef Binha» («Teach your son»). (1993).

4.  «C(e)L(i)H(a»

5.  «A Song of Ascents», Night-Music for synthesizer ALESIS (1993)

6.  «Dreams of the Gypsy Baron» (2000)

7.  «GENESIS» (1993)

8.  «Piano Concerto» (1997)

State Symphonic Orchestra, Valery Hlebnikov, conductor. «Cello sonata» (1993) in Israel by A.B.C.D. Ltd 2006

• Zur Mish-Shelo. Chamber music by Abraham Kefeli

CD includes chamber compositions by Kefeli Abraham,in the interval 1992-2007 years:

Zur mish-shelo - the piece for solo guitar, was written in 2007 and recorded in 2014 in performence of Yoram Zerbib (guitar) on the Karaite&Jewish folk song "צור משלו אכלנו"; Sonata for Cello and Piano in 5 parts. Based on the liturgical motive of Crimean Karaites “ברוך ה' יום-יום יעמס לנו". Sobolev (cello) and the author (piano); Song cycle "The Girl with a Face like the Moon" by Nizami Ganjavi, translated to Hebrew by Abraham Kefeli 2001), written in 1995 and recorded by the author (tenor, piano) in 2007, 2015. Suite for Clarinet and Piano, composed in 1992 and recorded in performance of by Remzi Kurtmollaev (clarinet) and the author (piano) in 1993. CD is released in memory of the late Elie Haroun in Israel by CDI Ltd 2015 © ACUM.

• QARAYLARGA – CRIMEAN KARAIM`S SONGS

(on the karaim-turkish language)

·        QARAYLARGA

·        AHAVAT PURIM

·        LEBLEBICI

·        AY, QAPU, QARA QAPU !

·        SONG OF 1942

·        A QYZYM SENI

·        AY YARIQ GECESİNE

·        ABLAMIT KAPUDAN

·        EKİ KÖZÜN - EKİ ELMAZ

·        ALTYNLY FESLI

·        EVLERI VAR , HANE HANE

·        QONUSHMA HAVASY

·        ULUM VAR

·        TURNAM

·        TAN YILDIZI

·        QARASU BENIM, ÖZ BAZARIM

·        OREKE

·        FANTASY ON TWO KARAIM SONGS

·        SAGYSH

·        KEFELI KAYTARMASY

• “The Seeking and Demanding” - The Traditional Religious Songs of Europian Karaims

Ищущие и требовательные – автор р.Мордехай Иосифович Султанский (Луцк, нач.19 века)

·        Пей вино своё – автор р.Симга Йычхъак Луцкий (Чуфут-Кале – 1761)

·        Из Обители Твоей сияет свет – автор р.Мордехай;

·        Венец жениха – автор р.Тушби Га-Рофе;

·        Да будет дом твой – автор р.Югуда;

·        Мир тебе – атор р.Элиягу;

·        Да поднимется жених – неизвестный автор;

·        С любовью к тебе – автор р.Югуда Га-Леви;

·        Создавший Вселенную – автор р.Йичхак (Чуфут-Кале 1755-1826)

·        Благословен Сущий – автор р.Йичхак (Чуфут-Кале 1755-1826)

·        Благословенны вы, сыны Израиля – неизвестный автор;

·        Имя Твоё Велико и Превознесено – р.Шемуэль Ага, судья и князь в Чуфут-Кале (1716-1769)

·        Буду славить Тебя, ибо Ты избавил меня – р.Исраэль Моисеевич Наджара (Дамасск 1560)

·        Един и Страшен – р.Югуда Мароли.

·        Проснись, душа моя! – р.Эзра Нисанович га-Рофэ (Тракай 17 век)

in Israel by CDI Ltd 2015 ACUM, © Abraham Kefeli.

Библиография

Примечания

Ссылки 

 Передача о караимском композиторе Аврааме Кефели на НТВ 
 Авраам Кефели о себе и об основах караимизма (цикл из 7 бесед) 
 

Выпускники Ростовского колледжа искусств
Выпускники Ростовской консерватории
Иммигрировавшие в Израиль с Украины
Караизм в Крыму
Караимские богословы
Газзаны
Караимы Крыма